Wharton kan syfta på:

Personer med efternamnet Wharton 
 Darren Wharton (född 1962), brittisk musiker, sångare och låtskrivare
 Edith Wharton (1862–1937), amerikansk författare
 Hogan Wharton (1935–2008), amerikansk utövare av amerikansk fotboll 
 Jesse Wharton, flera personer
 Jesse Wharton (guvernör) (död 1676), kolonialguvernör i Maryland
 Jesse Wharton (politiker) (1782–1833), amerikansk politiker, demokrat-republikan, kongressrepresentant och senator för Tennessee
 Joseph Wharton (1826–1909), amerikansk affärsman
 Ken Wharton (1916–1957), brittisk racerförare

Geografi

Antarktis 

 Mount Wharton, Antarktis,

Storbritannien 

 Wharton, Cumbria, England, Cumbria, 
 Wharton, Cheshire - en ort i Cheshire, England
 Wharton, Herefordshire - en ort i Herefordshire, England
 Wharton, Lincolnshire - en ort i Lincolnshire, England

USA 

 Wharton, Texas, countyhuvudort, Wharton County, 
 Wharton, New Jersey, borough i Morris County, 
 Wharton, Ohio, ort, Wyandot County,

Se även 
 Wharton County, i Texas USA
 Wharton School – världens äldsta handelshögskola vid University of Pennsylvania
 Mount Wharton – flera berg

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar